Boulevard des stars peut désigner :
 Boulevard des stars, une émission chinoise télévisée,
 Boulevard des stars, un Walk of Fame à Berlin